«Paper Cuts» (1988), canción de Nirvana
 «Paper Cuts» (2019), canción de EXO-CBX